A Ticonderoga nevet több dolog viseli:
Ticonderoga, New York, város New York állam, Essex megyéjében az Amerikai Egyesült Államokban
Ticonderoga (körzet), New York, körzet (hamlet) New Yorkban
Fort Ticonderoga, erődítés New Yorkban (korábban Fort Carillon)

Hajók
Ticonderoga (klipper) 
Ticonderoga (gőzhajó), amely a Lake Champlain-en üzemel
USS Ticonderoga, az Amerikai Egyesült Államok Haditengerészetének öt különböző hadihajója 
USS Ticonderoga (1814) tizenhét ágyús schooner volt, amely 1814–1825 között szolgált
USS Ticonderoga (1862) kis merülésű hadihajó volt, amely 1863–1881 között szolgált
USS Ticonderoga (1918) korábban német teherszállító hajó, amely a Naval Overseas Transportation Service alatt szolgált az első világháború alatt, 1917 és 1918 között
USS Ticonderoga (CV–14) hosszútestű Essex osztályú repülőgép-hordozó volt, amely 1944 és 1973 között szolgált
USS Ticonderoga (CG–47) robotrepülőgépeket is alkalmazó cirkáló, a Ticonderoga osztály névadó hajója
Essex osztály vagy Ticonderoga osztály, az Essex osztályú repülőgép-hordozók egyik altípusa
Ticonderoga cirkálóosztály

Egyéb alkalmazás
Ticonderoga (rádió), amerikai rádiósorozat
Dixon Ticonderoga Company, ceruzagyártó vállalat
Ticonderoga Publications, ausztráliai független kiadóház
Fleet Battle Station Ticonderoga, kitalált űrállomás a Csillagközi invázió című filmben

Lásd még 
 Ticonderoga-i csata (egyértelműsítő lap), négy ütközet